Agustín Maria Muñoz y Borbón – nobile spagnolo
 José Muñoz y Borbón – nobile spagnolo
 Maria Amparo Muñoz y Borbón – nobile spagnola